Wegener puede referirse a:

Personas 
 Alfred Wegener (1880 - 1930), científico que desarrolló la teoría de la deriva continental;
 Einar Mogens Wegener (1882 - 1931), danés, primer transexual que registra la historia;
 Friedrich Wegener (1907 - 1990), patólogo alemán;
 Gerda Wegener (1885 o 1889 - 1940), pintora danesa;
 Paul Wegener (1874 - 1948), actor y cineasta;

Otros 
Granulomatosis de Wegener, trastorno de los vasos sanguíneos, descubierto por Friedrich Wegener.